Křivý roh nebo Křivý Roh může znamenat: 
 krumhorn, hudební nástroj hobojového typu
 Kryvyj Rih, rusky Krivoj Rog, průmyslové město v Dněpropetrovské oblasti na jihu Ukrajiny